Zocher ist der Familienname folgender Personen:

 Jan David Zocher (1791–1870), niederländischer Architekt, Städtebauer und Landschaftsarchitekt
 Johann Ernst Wilhelm Zocher (1812–1881), deutscher Baulehrer und Architekt des Historismus
 Louis Paul Zocher (1820–1915), niederländischer (Landschafts-)Architekt
 Mario Zocher (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Rudolf Zocher (1887–1976), deutscher neukantianischer Philosoph
 Wolfgang Zocher (* 1944), deutscher Industriekaufmann und Bestattungsunternehmer